Šin So-jung (, anglický přepis: Shin So-jung; * 4. března 1990) je profesionální jihokorejská brankářka v ledním hokeji. Od roku 2016 hraje National Women's Hockey League (NWHL).

Lední hokej profesionálně hraje od roku 2010 a v roce 2018 reprezentovala tým Koreje na Zimních olympijských hrách v Jižní Koreji.

Narození v roce 1990
Narození 4. března
Jihokorejští olympionici
Žijící lidé
Ženy